Il singolare del torneo di tennis Masaveu of Asturies 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (terzo turno)

  Raúl Ramírez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Masaveu of Asturies 1977